Frostmossor (Gymnomitrion) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av August Karl Joseph Corda. Frostmossor ingår i familjen Gymnomitriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor